Жан-Батист Антуан Марселен Марбо, более известный как Марселлен Марбо (, МФА: ;  — ) — французский генерал и военный писатель, автор мемуаров о наполеоновских войнах, переведённых на русский язык. Сыграл важную роль в формировании и популяризации «наполеоновской легенды».

Биография

Ранние годы 
Родился 18 августа 1782 года в Альтиаке, сын дивизионного генерала Жана-Антуана Марбо. Его старший брат — генерал Адольф Марбо, его двоюродный брат — маршал Франсуа Канробер.

3 сентября 1799 года вступил добровольцем в 1-й гусарский полк, находившийся в Италии, и здесь, благодаря своей выдающейся храбрости в битве при Маренго и за время осады Генуи, был замечен генералом Массена и произведён в младшие лейтенанты.

Наполеоновские войны 
По окончании Итальянской кампании Марбо для завершения военного образования поступил в 1800 году в Версальское кавалерийское училище и по окончании его в 1804 году был назначен адъютантом к маршалу Ожеро, с корпусом которого совершил поход 1805 года в Австрию и находился в Аустерлицкой битве. Затем он участвовал в кампаниях 1806—1807 годов в Восточной Пруссии (за отличие под Прейсиш-Эйлау произведён в капитаны), в 1808 году в Испании, в 1809 году в Австрии и в 1810—1811 годах в Португалии.

Во время похода Великой армии в Россию в 1812 году Марбо был полковником и командовал 23-м конно-егерским полком. В 1813—1814 годах Марбо сражался против союзников в Германии и Франции, отличился в бою под Ханау и в Битве народов под Лейпцигом.

В Наполеоновских войнах он получил 11 ран (девять — саблей, одну — пулей, и ещё одну — башкирской стрелой в сражении на Березине), составив себе репутацию отважного кавалерийского офицера.

По отречении Наполеона Марбо был назначен Людовиком XVIII командиром 7-го гусарского Орлеанского полка, но во время Ста дней перешёл с своим полком под знамёна Наполеона и накануне сражения при Ватерлоо был произведён в бригадные генералы. В битве при Ватерлоо он был ранен в двенадцатый раз.

Занесённый в проскрипционные списки, Марбо покинул Францию и, поселившись в Германии, отдался военно-литературной работе.

В 1819 году ему было разрешено возвратиться во Францию и он был восстановлен на военной службе с чином полковника и назначен командиром 8-го конно-егерского полка. В течение нескольких лет Марбо был военным воспитателем герцога Орлеанского, а затем его адъютантом.

Июльская монархия 
В 1830 году Марбо был произведён в бригадные генералы, 21 марта 1831 года награждён командорским крестом ордена Почётного легиона, в 1832 году принял участие в осаде Антверпена, а в 1835 году сопровождал герцога Орлеанского в Алжир и действовал там с присущей ему энергией и храбростью. 30 апреля 1836 года был назван великим офицером ордена Почётного легиона.

4 октября 1838 года Марбо был произведён в дивизионные генералы и в 1840 году снова принял участие в экспедиции на Медеаг (Алжир), во время которой снова был ранен. С 1843 по 1847 год Марбо был генерал-инспектором кавалерии и состоял военным воспитателем сына герцога Орлеанского, герцога Шартрского.

Революция 1848 года вынудила Марбо уйти в отставку, и последние годы своей жизни он посвятил литературным работам. Скончался Марбо 16 ноября 1854 года в Париже.

Сочинения 
Его «Критические замечания по поводу произведения г.-л. Ронья» (Rogniat, Considérations sur l’art de la guerre; изд. 1816), вышедшие в Париже в 1820 году, вызвали у Наполеона такое восхищение, что в своем завещании он оставил Марбо 100 тысяч франков и поручил ему «писать в защиту славы французского оружия и пристыдить клеветников и вероотступников». Перу Марбо принадлежит также книга: «De la nécessité d’augmenter les forces militaires de la France» (Париж, 1825). Для  (1825) Марбо написал статью «Кавалерия» и ряд более мелких статей. В течение многих лет Марбо состоял деятельным сотрудником .

В 1891 году в Париже вышли его мемуары «Mémoires du Général Baron de Marbot», содержащие воспоминания о совершённых им походах. В 1892 году вышел английский перевод «Мемуаров Барона де Марбо», что побудило Артура Конан Дойла перечитать французский оригинал, который он назвал «лучшей книгой о солдатах в мире». Находясь под сильным впечатлением от мемуаров, писатель решил описать приключения императорского солдата и, взяв за прообраз Марбо, создал сборники приключенческих рассказов «Подвиги бригадира Жерара» и «Приключения бригадира Жерара».

Награды

Французские награды 
 Французская империя
  Орден Почётного легиона: Кавалер (1808)
  Орден Почётного легиона: Офицер (1813)

 Королевство Франция
  Орден Святого Людовика: Кавалер (1827)

 Королевство Франция
  Орден Почётного легиона: Командор (1831)
  Орден Почётного легиона: Великий офицер (1836)

Зарубежные награды 
 Королевство Бельгия
  Орден Леопольда I: Командор (1833)

 Великое Герцогство Люксембург
  Орден Дубовой короны: Большой Крест (1842)

Память 

Памятник генералу Марбо установлен в Больё-сюр-Дордонь, второй памятник — в цитадели Вердена, среди нескольких статуй героев наполеоновского времени.

См. также 
 Наполеоновские войны
 Июльская монархия
 Жан-Антуан Марбо
 Адольф Марбо

Примечания

Литература 
 Марбо M. Мемуары генерала барона де Марбо / Пер. с франц. — М.: Эксмо, 2005. — 736 с, ил. - (Энциклопедия военной истории). — Тираж 4000 экз. — ISBN 5-699-09824-0.
 Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Приключения бригадира Жерара. Рассказы. / Послесл. Д. Урнова. — М.: Правда, 1987. — (Мир приключений).
 Карр, Дж. Д. Артур Конан Дойл / Карр, Дж. Д., Пирсон, Х.. — М. : Книга, 1989. — 320 с. — (Писатели о писателях). — ISBN 5-212-00116-1.

Ссылки 
 
 Военный энциклопедический лексикон. 2-е изд. Т. VIII. — СПб., 1855. — С. 478.

Марселлен
Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Мемуаристы Франции
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Командоры ордена Почётного легиона
Великие офицеры ордена Почётного легиона
Кавалеры ордена Святого Людовика
Командоры ордена Леопольда I
Кавалеры Большого креста ордена Дубовой короны
Писатели Франции XIX века
Военные писатели Франции
Персоналии:Окситания